Алексей Михайлович Кубарев (1796—1881) — русский филолог-классик, палеолог, латинист и антиковед, педагог.

Биография 
Родился в 1796 году в семье московского священника церкви Троицы на Листах Михаила Митрофановича Кубарева (1758—1821). Учился в Славяно-греко-латинской академии, а затем в Московском университете, где и окончил курс в июле 1819 года кандидатом отделения словесных наук, представив сочинение «De utilitate latini sermonis». Большое внимание оказал на него профессор греческой и римской словесности . Благодаря его содействию, защитив магистерскую диссертацию «De origine summo perfectionis gradu variisque fatis eloquentiae Romanae», Кубарев занял кафедру римской словесности в Московском университете. Также, по замечанию М. П. Погодина, он преподавал в пансионе Чермака. С 1829 года был действительным членом Московского общества любителей российской словесности.

В 1839 году против его желания он был назначен экстраординарным профессором в Киевский университет, но не пожелав покидать Москву, вышел в отставку и остальную часть своей жизни решил посвятить изучению древних источников, став одним из очень деятельных членов Общества истории и древностей Российских.

Преподавал в Александринском сиротском институте латинский язык; 19 марта 1843 года был произведён в коллежские советники.

В июле 1845 года получил грамоту о внесении в дворянскую родословную книгу Московской губернии. 

Ещё в период преподавания в университете Кубарев написал несколько учебников по латинской грамматике — наиболее важен перевод «Краткой Латинской грамматики Цумпта», выдержавший за 1832—1847 5 изданий, с дополнением к ней — «Собрание тем или кратких задач на правила Цумптовой грамматики» (1834, 1838, 1848); составил «Теорию русского стихосложения» (, 1837).

Кубаревым были также написаны:
 «Нестор — первый писатель русской истории, церковной и гражданской» («Русский исторический сборник», Москва, 1840, т. IV.)
 «О патерике печерском» и «Описание харатейного списка Печерского патерика» («Чтения в обществе истории и древностей», 1847 г., кн. 9)
 перевод Корнелия Непота «Жизнеописания главнейших полководцев» (, 1867)
 «Новые критические примечания к жизнеописаниям Корнелия Непота» (, 1873)
 «О Саллюстиевой речи против Цицерона  и о некоторых вставках, находящихся в риторическом наставлении Квинтилиана» (, 1870)
 «Откуда произошло слово Кремль» («Чтения в обществе истории и древностей», 1873, № 4) .

Ему также принадлежат сочинения: «Московский публичный музей и Библиотека» (1866) и «Откуда слово Кремль?» (1874).

В 1861 году пожертвовал книги из личной библиотеки в библиотеку Московского университета, а в 1870-х годах — в библиотеку Румянцевского музея.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 
 
 Фонд 399 РГБ. Кубарев, Алексей Михайлович: архивный фонд, 1780—1879. — 115 ед. хр.

Ссылки 
 Портрет А. М. Кубарева

Учёные Российской империи
Антиковеды Российской империи
Латинисты
Выпускники отделения словесных наук Московского университета
Преподаватели Московского университета
Преподаватели Александровского военного училища
Члены Общества любителей российской словесности
Стиховеды